

Brasil
 Colégio Notre Dame (Campinas), mantido pela Congregação de Santa Cruz
 Colégio Notre Dame Ilha, Rio de Janeiro, mantido pela Congregação das Irmãs de Notre Dame
 Colégio Notre Dame Ipanema, Rio de Janeiro, mantido pela Congregação das Irmãs de Notre Dame
 Colégio Notre Dame Passo Fundo, mantido pela Congregação das Irmãs de Notre Dame
 Colégio Notre Dame Recreio, Rio de Janeiro, mantido pela Congregação das Irmãs de Notre Dame